Хефлин има више значења:
 Хефлин (Алабама)
 Хефлин (Луизијана)